Nero — imperador romano
 Nero (filho de Germânico) — tio do imperador Nero

Cinema
 Nero (1909) — produção muda italiana
 Nero (1922) — filme ítalo-estadunidense dirigido por J. Gordon Edwards

Outros
 Nero (software) 
 Nero (romance) — de Alexandre Dumas

Nero